Мартна () — колишня волость в Естонії, до реформи 2017 року адміністративна одиниця самоврядування в повіті Ляенемаа.
 Мартна () — село в Естонії, у волості Ляене-Ніґула (до реформи 2017 року адміністративний центр волості Мартна) повіту Ляенемаа.